Michael (ou Mike) Bennett ou Bennet est notamment le nom porté par :

Dans le milieu artistique 
 , réalisateur néo-zélandais ;
 Michael Bennett (1943-1987), chorégraphe et danseur américain, aussi metteur en scène et écrivain ;
 , scénariste britannique, dramaturge et producteur de disques.

En politique 
 Michael Bennet (1964-), homme politique américain, sénateur fédéral du Colorado ;
  (1945), homme politique américain, sénateur de l'État de Floride ;
 , homme politique américain du Wisconsin.

En sport 
 Michael Bennett (1971-), boxeur américain ;
  (1978), joueur américain de football américain ;
 Michael Bennett (1985-), joueur (defensive lineman) américain de football américain ;
 Mike Bennett (1980-), joueur de rugby à XIII anglais ;
 Mike Bennett (1985-), catcheur américain ;
 , joueur de football américain ;
 Michael Bennett (), coureur cycliste britannique.
  (1909-1982), joueur de cricket du Somerset ;
 Michael Bennett (1949-), cycliste britannique ;
  (1967-), avec Andy Plummer, forme un duo d'instructeurs professionnels de golf ;

Divers 
 , une série de livres (thriller) de James Patterson.